Artigues kan syfta på:

 Artigues, Ariège, fransk kommun i departementet Ariège
 Artigues, Aude, fransk kommun i departementet Aude
 Artigues, Hautes-Pyrénées, fransk kommun i departementet Hautes-Pyrénées
 Artigues, Var, fransk kommun i departementet Var
 Artigues-près-Bordeaux, fransk kommun i departementet Gironde